Esports
 Circuit de Fuji, traçat automobilístic situat a la rodalia del mont Fuji
 Fuji-Servetto, antic nom de l'equip ciclista Geox-TMC
 Geografia
 Mont Fuji, muntanya més alta del Japó
 Televisió
 Fuji TV, cadena de televisió del Japó
 Toponímia:
 Fuji (ciutat), ciutat de la prefectura de Shizuoka, al Japó
 Empreses:
 Fujifilm, companyia multinacional japonesa dedicada a la fotografia i la imatge